Pisani ist der Familienname folgender Personen:

 Alvise Pisani (1664–1741), Doge von Venedig
 André du Pisani (* 1949), namibischer Politikwissenschaftler
 Anne-Marie Pisani (* 1961), französische Schauspielerin 
 Edgard Pisani (1918–2016), französischer Politiker
 Félix Pisani (1831–1920), französischer Wissenschaftler, Chemiker, Mineraloge und Mineralienhändler
 Fernando Pisani (* 1976), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Francesco Pisani (1494–1570), Kardinal der Römischen Kirche
 Gianni Pisani (* 1935), italienischer Künstler
 Giuseppe Pisani (1757–1839), italienischer Bildhauer
 Jean Pisani-Ferry (* 1952), französischer Wirtschaftswissenschaftler
 Karl Pisani, Mediziner (um 1730)
 Liaty Pisani (* 1950), italienische Schriftstellerin
 Luigi Pisani (1522–1570), Kardinal
 Patricia Pisani (* 1958), argentinische Künstlerin
 Sandra Pisani (1959–2022), australische Hockeyspielerin

 Vittore Pisani (1899–1990), italienischer Sprachwissenschaftler

Siehe auch:
 Boara Pisani
 Palazzo Pisani Moretta
 Villa Pisani